Centurio kan avse:

 Centurio (djur) – ett släkte med bladnäsor
 Centurio – den huvudsakliga officersgraden i romarrikets armé, se centurion